Боранбаев:
 Боранбаев, Кайрат Советаевич — президент Национального паралимпийского комитета.
 Боранбаев, Канай — юрист, народный комиссар юстиции КазАССР в 1924—1925 годы.
 Боранбаев, Турсынбек — советский партийный и государственный деятель, с мая 1928 по сентябрь 1931 года Нарком труда КАСССР.